Dădești se poate referi la:
Localități din România:
Dădești, Bacău
Dădești, Iași